Teke steht für:
 Tekeoğulları, türkisches Fürstentum das in spätbyzantinischer Zeit in Anatolien bestand

Ngbaka  steht für:
 Teke (Sprache)
 Batéké, Ethnie in Zentralafrika

Familienname:
 Ümit Teke (* 1980), türkischer Fußballspieler
Siehe auch:
 Tekke
 Theke